M3 oder M 3 steht für:

Wissenschaft:
 Messier 3 einen Kugelsternhaufen im Sternbild Jagdhunde

Gesellschaft:
 einen finanzpolitischen Begriff, siehe Geldmenge#Geldmengendefinitionen
 ein Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 ein ungarischer Fernsehsender

Medizin:
 ein Segment der mittleren Gehirnschlagader, siehe Arteria cerebri media
 einen Typ einer akuten Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 einen Mahlzahn von Säugetieren, siehe Zahnformel
 beim Menschen der Weisheitszahn
 einen Typ der muskarinischen Acetylcholinrezeptoren; siehe Acetylcholinrezeptoren und Muskarinischer Acetylcholinrezeptor

Technik:
 M3 (Unternehmen), ein japanisches Dienstleistungs-Unternehmen
 ein metrisches ISO-Gewinde
 eine elektrische Schaltung, siehe Dreiphasengleichrichter
 Arm Cortex-M3, eine Architektur für Mikroprozessoren
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 ein Zusatzmodul für verschiedene Nintendo-Spielkonsolen, siehe Movie Advance Player
 einen tragbaren Media-Player mit integrierter Festplatte, siehe iAudio
 eine europäische Klasse von Kraftfahrzeugen, siehe EG-Fahrzeugklasse#Klasse M (Personenbeförderung)
 eine Baureihe der Amsterdamer U-Bahn-Fahrzeuge, siehe Metro Amsterdam#Baureihen M1 bis M3
 BMW M3, einen deutschen Sportwagen
 Bisu M3, chinesischer Van
 JAC M3, chinesischer Van
 ein italienisches Kleinkraftrad, siehe Garelli
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker E.I-IV
 ein US-amerikanisches Kleinflugzeug, siehe Loening Aeronautical Engineering
 eine japanische Trägerrakete, siehe Mu (Rakete)
 ein drittes Manual („Einzeltonmanual“) eines Akkordeons als Alternative zum Standardbassmanual.

Waffen und militärische Geräte:
 einen US-amerikanischen Karabiner, siehe M1 Carbine
 einen US-amerikanischen Schützenpanzer, siehe M2/M3 Bradley
 eine Variante eines US-amerikanischen Geschützes, siehe 90-mm-Gun M1
 M3 (Halbkettenfahrzeug), ein US-amerikanisches Halbkettenfahrzeug
 M3 Stuart, einen US-amerikanischen leichten Panzer
 M3 Lee/Grant, einen US-amerikanischen Kampfpanzer
 Panzerspähwagen M3, einen US-amerikanischen Panzerspähwagen
 M3 (Maschinenpistole), eine US-amerikanische Maschinenpistole
 HMS M3, ein britischer Unterseekreuzer
 eine Variante der deutschen Schlüsselmaschine Enigma, siehe Enigma-M4
 eine transportable Behelfsbrücke, siehe Bailey-Brücke
 Amphibisches Brücken- und Übersetzfahrzeug M3, ein Amphibienfahrzeug des Herstellers General Dynamics
 Benelli M3, eine italienische halbautomatische Flinte für den Militäreinsatz
 M3 Mine, US-amerikanische Antipersonenmine

Straßen:
 M3 (Armenien)
 M3 (Belarus)
 M3 motorway (Großbritannien)
 M3 motorway (Irland)
 M3 Avtopat (Nordmazedonien)
 Drum public național M3 (Moldau)
 M3 motorway (Nordirland)
 M3 (Russland)
 M 03 (Ukraine)
 Autópálya M3 (Ungarn)
 M3 (Aserbaidschan)
 M3 (Malawi)

Linie von Verkehrsbetrieben:
 Air Norway (IATA-Code), norwegische Fluggesellschaft
 eine Linie der Mailänder U-Bahn, siehe Metropolitana di Milano#Linien
 eine Linie der Budapester U-Bahn, siehe Metró Budapest#Linien und Betrieb
 eine Linie der Bukarester U-Bahn, siehe Metro Bukarest#Linien
 eine Linie der Istanbuler U-Bahn, siehe M3 (Metro Istanbul)
 die Ringlinie der Kopenhagener U-Bahn, siehe Cityringen

Sonstiges:
 M3 Radio Dili 88.8 FM, ein Radiosender in Osttimor
 Kreisstraße M 3

M-3 steht für:
 Grigorowitsch M-3, russisches Flugboot
 Orličan M-3, tschechoslowakisches Flugzeug
 PZL M-3, polnisches Segelflugzeug

m³ steht für:
 das Raummaß Kubikmeter

Abkürzung